Сокращение ПДП может означать:
 Прямой доступ к памяти — в компьютерной технике.
 Продукты детского питания.
 Проект детальной планировки — в градостроительстве.
 Переправочно-десантный паром — современный российский самоходный паром военного назначения.